Натуральне число 2043
 2043 рік до нашої ери
 2043 рік нашої ери